Deutsch-Polnische Gesellschaft ist der Name folgender Organisationen:

 Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband, ging 1996 aus dem „Bundesverband deutsch-polnischer Gesellschaften“ hervor, der seinerseits 1987 aus regionalen Gesellschaften hervorgegangen war;
 Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, ging 1971 aus der „Deutschen Gesellschaft für Kultur- und Wirtschaftsaustausch mit Polen“ hervor, die ihrerseits auf die Hellmut-von-Gerlach-Gesellschaft zurückgeht.